Fagan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Fagan (* 1936), amerikanischer Anthropologe
 Craig Fagan (* 1982), englischer Fußballspieler
 Ed Fagan (* 1952), amerikanischer Anwalt
 Eleanora Fagan, Geburtsname von Billie Holiday (1915–1959), US-amerikanische Jazzsängerin
 Garth Fagan (* 1940), jamaikanischer Tänzer und Choreograf
 James Fleming Fagan (1828–1893), amerikanischer Politiker und Generalmajor
 Joe Fagan (1921–2001), englischer Fußballspieler und -trainer
 Lauren Fagan, australische Opern- und Konzertsängerin in der Stimmlage Sopran
 Linda L. Fagan, US-amerikanische Soldatin (Admiral)
 Luke Fagan (1656–1733), irischer katholischer Geistlicher, Bischof von Meath und Erzbischof von Dublin
 Martin Fagan (* 1983), irischer Langstreckenläufer
 Mary Fagan (* 1939), britischer Lord-Lieutenant von Herefordshire
 Michael Fagan (* 1948), englischer Arbeitsloser, bekannt als Eindringling in den Buckingham Palace 1982
 Patsy Fagan (* 1951), irischer Snookerspieler
 Roy Frederick Fagan (1905–1990), australischer Politiker
 Sean Fagan (1966–2006), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Seymour Fagan (* 1967), jamaikanischer Sprinter
 Willie Fagan (1917–1992), schottischer Fußballspieler

Fagan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fagan (Georgia)
 Fagan (Kalifornien)
 Fagan (Kentucky)

Sonstiges:
 Mount Fagan, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik